Edward Passendorfer (1894–1984) – polski geolog, specjalizujący się w stratygrafii, tektonice i paleontologii
 Jerzy Passendorfer (1923–2003) – polski reżyser filmowy
 Władysław Passendorfer (ur. 1895) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego